Barra da Estiva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra da Estiva (ort), Bahia, 
 Barra da Estiva (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar